Noordelijke breedneuswombat
 Zuidelijke breedneuswombat